Mella kan syfta på:
Julio Antonio Mella

Geografi

Dominikanska republiken 

 Mella, Independencia, kommun i Independencia,

Kuba 

 Municipio de Mella – kommun
 Mella (ort i Kuba), Provincia de Santiago de Cuba,